Annette Kolb (schrijfster), Duits schrijfster (1870–1967)
 Annette Kolb (tennisster), Duits tennisster (geboren 14 september 1983)